Ярковський Вітольд Іванович (1875—1918) — російський і польський інженер-авіабудівник.
 Ярковський Іван Йосипович (1844—1902) — російський вчений, інженер, дослідник природи.
 Ярковський Павло (1781—1845) — бібліотекар і бібліограф, один з перших бібліографів в Україні.
 Ярковський Ярослав Леонідович — майор Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького.
 Іржі Станіслав Гут-Ярковський (1861—1943) — австро-угорський й чехословацький спортивний функціонер і пропагандист спорту, один із засновників Міжнародного олімпійського комітету і його генеральний секретар в 1919—1923 роках.

Примітки